Лев Александрович Шардиус  (; 1796—1855) — нумизмат и архивариус, служивший хранителем коллекций монет в Петербургом Эрмитаже.

Биография 
Родился в 1796 году в Рослау.

Учился в гимназии в Дессау; затем изучал филологию и юриспруденцию в Лейпцигском университете (1815—1818); в Йенском университете в 1825 году получил степень почётного доктора.

С 1823 года состоял на службе в Петербургской академии наук, сначала помощником библиотекаря; с  7 июня 1825 года он был хранителем книжного магазина. С 16 мая 1826 года исправлял должность секретаря и протоколиста временного комитета приготовительных распоряжений к празднованию юбилея Академии. С 22 февраля 1827 года заведовал конференциями Академии в качестве архивариуса.

В 1828 году он стал помощником директора Нумизматического музея и одновременно корректором издаваемых Академией книг на немецком и латинском языках с увольнением от должности помощника библиотекаря 2 отделения с 30 ноября 1828 года. В 1835 году он принял от Ф. И. Круга русскую коллекцию Кунсткамеры.

С 3 августа 1837 года он был назначен хранителем нумизматического и египетского музеев Академии. В декабре того же года, после пожара Зимнего дворца, он был назначен хранителем медалей и древностей в Эрмитажный мюнцкабинет — «с оставлением в прежних должностях», то есть в порядке совместительства. Сначала он принял от Ф. Б. Грефе коллекцию русских и западноевропейских монет, в 1840 году передал русские монеты В. Ф. Нумерсу, а с 1845 года «расписывался в книге поступлений <…> за восточные монеты, от которых, как видно, отказался Ф. Б. Грефе и для которых в Эрмитаже всё ещё не было квалифицированного хранителя».

Коллежский советник с 1841 года,  с 1851 года.

В течение ряда лет он также был частным библиотекарем барона Людвига Штиглица. Но главной страстью его было собирание автографов; свою коллекцию (около 5000 экз.) он завещал Дерптскому университету, где она находится и ныне.

Был награждён орденами Св. Анны 3-й ст. (1828), Св. Владимира 4-й ст. (1834) и Св. Станислава 2-й ст., а также орденом Альбрехта Медведя (10.02.1848).

Остался холостым. В феврале 1855 года передал свои дела в Эрмитаже В. Ф. Нумерсу. Умер в Санкт-Петербурге  года.

Примечания

Ссылки 
 Шардиус Лев Александрович // АРХИВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ (Ф. 4. — Оп. 5. — Д. 27. — Л. 544—548 (формулярный список, сост. в 1851); Ф. 4. — Оп. 5. — Д. 28. — Л. 257—263 (формулярный список, сост. в 1853)).

Персоналии:Лейпцигский университет
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Почётные доктора Йенского университета